Bethell ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Bethell (1942–2012), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Bethell (* 1996), englischer Badmintonspieler
 Leslie Bethell (* 1937), britischer Historiker
 Nicholas William Bethell Nicholas Bethell, 4. Baron Bethell; (1938–2007), britischer Politiker
 Richard Bethell, 1. Baron Westbury (1800–1873), britischer Jurist und Politiker
 Richard Bethell, 2. Baron Westbury (1830–1875), britischer Peer
 Richard Bethell, 3. Baron Westbury (1852–1930), britischer Peer
 Tabrett Bethell (* 1982), australische Schauspielerin
 Thomas Bethell (* 1988), schottischer Badmintonspieler
 Tom Bethell (1936–2021), US-amerikanischer Wirtschaftsjournalist
 Ursula Bethell (1874–1945), neuseeländische Dichterin und Sozialarbeiterin

Siehe auch:
 Bethel
 Bethells Bridge, Brücke in Yorkshire, England
 Bethells Beach, Neuseeland